Ahnfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Bennet Ahnfeldt (* 1981), deutscher Basketballspieler und Spielerberater
 Gerhard Ahnfeldt (1916–1964), deutscher Zeichner und Maler